Pielhof ist der Ortsname von

 Pielhof (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Pielhof (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Pielhof (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Pielhof (Moosbach), Ortsteil des Marktes Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern